Pihlajaluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rönnskär (ö i Finland, Nyland, Helsingfors), 
 Pihlajaluoto (klippa), Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, 
 Pihlajaluoto (ö), Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, 

Robotskapade Finlandförgreningar